Екстракляса 2012/2013 років — 79-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Польщі. Стартував 17 серпня 2012 року та тривав до 1 червня 2013 року. Кожна з 16 команд зіграє 30 матчів, по 15 домашніх та виїзних.

Титульним спонсором турніру є мобільний оператор T-Mobile.

Інформація про команди 
Поточним чемпіоном країни є Вроцлавський Шльонськ (2 титул з сезону 1976-77), срібним — Рух, а бронзовим призером — Варшавська Легія.

За результатами попереднього сезону ЛКС Лодзь (15 місце) та краківська «Краковія» (16 місце) понизилися у класі до Першої ліги і були замінені командами П'яст (повернення після сезону 2009-10) та Погонь (вперше за останні 5 років).

Учасники та стадіони

Керівництво, тренери та спонсори

Турнірна таблиця 

 

Лех Познань завдяки участі у фіналі Кубку Польщі здобув право на участь у Першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2012-13;Полонія Варшава позбавлена права участі у наступному сезоні

Позначення:

Статистика гравців

Найкращі бомбардири 
14 м'ячів
  Роберт Демьян (Подбескідзе)

12 м'ячів
  Володимир Двалішвілі (Полонія Варшава)
  Данієл Любоя (Легія Варшава)

11 м'ячів
  Бартош Слюсарскі (Лех Познань)
  Міхал Пападопулос (Заглембє Любін)

Найкращі асистенти 
8 гольових пасів
  Себастьян Міля (Шльонськ Вроцлав)

5 гольових пасів
  Томаш Бжискі (Полонія Варшава)
  Мірослав Радович (Легія Варшава)

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка
 Екстракляса.net

2013
Польща
Польща
2012 у польському спорті
2013 у польському спорті